Klaus Helfrich ist der Name folgender Personen:

* Klaus Helfrich (Chemiker) (* 1932), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Klaus Helfrich (Altamerikanist) (1941–2017), deutscher Altamerikanist und Museumsleiter